Толчан — фамилия.

 Толчан, Иосиф Моисеевич (известный под сценическим псевдонимом Толчанов; 1891—1981) — советский актёр, народный артист СССР, сын М. Б. Толчана.
 Толчан, Моисей Бениаминович (известный под сценическим псевдонимом Михаил Минаевич Толчанов; 1864—?) — русский оперный певец (тенор), солист Большого театра.
 Толчан, Яков Моисеевич (1901—1993) — кинооператор и режиссёр, учёный в области киносъёмочной аппаратуры, сын М. Б. Толчана.

 Толчан-Ляуданская, Елизавета Владимировна (1896—1940) — советская театральная актриса, педагог, жена И. М. Толчана.